BTR peut faire référence à :
 BTR (en cyrillique : БТР), un type de véhicule blindé de transport de troupes terrestres soviétique et russe ;
  ;
 BTR (album) (Big Time Rush), le premier album du groupe Big Time Rush, sorti en 2010 ;
 BTR, ancienne société française installée dans la Loire, connue pour les vis à tête cylindrique hexagonale creuse (CHC) qu'elle fabriquait ;
 BTR, société implantée à Quimper, spécialisée dans le traitement des bois et contre la mérule, certifiée CTBA+ ;
 BTR, Build to Rent, un type d'ensemble immobilier créé spécifiquement pour être loué à des résidents, il est détenu en bloc par un investisseur et géré par un opérateur spécialisé.

Voir aussi 
 Vis BTR, à six pans creux ;
 Clé BTR, une clé adaptée à ces vis.